UVRAG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 699 амінокислот, а молекулярна маса — 78 151.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як пошкодження ДНК, репарація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі, хромосомах, лізосомі, центромерах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки